Deposizione di Gesù – episodio biblico e soggetto artistico in cui Gesù viene calato dalla Croce
Deposizione – dipinto di Rogier van der Weyden
Deposizione ("Pietà della Lacrima") – dipinto di Giovan Francesco Caroto 
Deposizione – dipinto di Giulio Carpioni
Deposizione di Cristo – dipinto del Bronzino, raffigurante la deposizione dalla croce
Deposizione dalla croce – scultura marmorea di Benedetto Antelami
Deposizione dalla Croce – pala d'altare realizzata da Beato Angelico e Lorenzo Monaco
Deposizione dalla Croce (Polittico dell'Annunziata) – dipinto di Filippino Lippi e Pietro Perugino
Deposizione dalla croce – dipinto di Rembrandt
Deposizione dalla croce (Deposizione di Volterra) – dipinto di Rosso Fiorentino
Deposizione dalla croce – dipinto di Federico Barocci
Deposizione dalla croce – affresco di Pontormo
Deposizione dalla croce – affresco attribuito a Giotto, situato nella Basilica superiore di San Francesco ad Assisi
Deposizione dalla croce – affresco di Pietro Lorenzetti, situato nella Basilica inferiore di San Francesco ad Assisi
Deposizione dalla croce – dipinto di Benozzo Gozzoli
Deposizione dalla croce – scultura lignea di Filippo Martinengo
Trittico della deposizione dalla croce – dipinto di Pieter Paul Rubens, nella Cattedrale di Anversa
 
 Deposizione di Gesù nel sepolcro (più correttamente "Sepoltura") – episodio biblico e soggetto artistico in cui il corpo di Gesù viene posizionato nel sepolcro dopo essere stato calato dalla Croce
Deposizione – dipinto di Dieric Bouts
Deposizione – dipinto di Carlo Crivelli
Deposizione – affresco staccato di Correggio
Deposizione – dipinto di Caravaggio

Deposizione nel sepolcro – dipinto di Lorenzo Lotto
Deposizione nel sepolcro – dipinto di Tiziano Vecellio, conservato a Madrid
Deposizione nel sepolcro (Sepoltura Borghese) – dipinto di Pieter Paul Rubens
Deposizione nel sepolcro – opera scultorea di Antonio Brilla
Deposizione – Fermo Stella;
Deposizione – dipinto di Fermo Stella;
Deposizione di Cristo – dipinto di Simone Peterzano del 1584
Deposizione di Cristo – dipinto di Donatello del 1453
Deposizione di Cristo – dipinto di Tiziano Vecellio del 1520, conservato a Parigi
Deposizione di Cristo – dipinto di Jusepe de Ribera del XVII secolo conservato nella Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello
Deposizione di Cristo – scultura di Gasparo Cairano del 1510-1515 conservata nel Museo di Santa Giulia di Brescia
Deposizione di Cristo – dipinto di Bernardo Zenale del 1509 conservato nella Chiesa di San Giovanni Evangelista di Brescia
Deposizione di Cristo – dipinto di Luca Giordano del 1671 conservato nel Pio Monte della Misericordia di Napoli

Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto di Michelangelo Buonarroti del 1500-1501 conservato alla National Gallery di Londra
Deposizione di Cristo nel sepolcro – Dipinto di Lorenzo Lotto del 1513-1516 Accademia Carrara
Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto di Bartolomeo Schedoni del 1613-1614 conservato nella Galleria nazionale di Parma
Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto di Giovan Battista Moroni del 1566 conservato nell'Accademia Carrara di Bergamo
Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto di Sisto Badalocchio del 1610 
Deposizione del corpo di Cristo nel sepolcro – dipinto di Giambattista Tiepolo conservato nel Museo nazionale d'arte antica

Deposizione Capponi – dipinto di Pontormo in cui viene raffigurato il trasporto del corpo di Cristo tra croce e sepolcro, che non vengono mostrati

 Deposizione – in biologia, l'espulsione dell'uovo da parte di una femmina di una specie ovipara
 Deposizione – in chimica: 
 Deposizione chimica da vapore – tecnica di sintesi che permette di ottenere su supporto solido un deposito a partire da un precursore molecolare, introdotto in forma gassosa e che si decompone sulla superficie del substrato
 Deposizione fisica da vapore – metodo comune per la deposizione di film sottili sottovuoto
 Deposizione – in politica, la rimozione forzata di qualcuno dalla carica che sta esercitando
 Deposizione – in geologia, l'accumulo progressivo di materiale sul fondo di un mare, un fiume, eccetera
 Deposizione – in diritto, una testimonianza rilasciata a un giudice

Pagine correlate 
Elettrodeposizione
Deposizione dalla croce